Onderstaande lijst geeft een overzicht van alle gekende winnaars op de Olympische Spelen in de Klassieke Oudheid. Deze Spelen werden sinds 776 v.Chr. om de vier jaar, of olympiade, georganiseerd ter ere van de Griekse oppergod Zeus, totdat keizer Theodosius I ze in 393 n.Chr. verbood. Ze werden gehouden in Olympia en waren de belangrijkste en meest prestigieuze van de vier Panhelleense Spelen.

Olympische kampioenen in de oudheid

Meeste overwinningen

Olympische Spelen in Griekenland
Panhelleense Spelen